Море́тті () — італійське прізвище, відомі носії:

 Еміліано Моретті (; 1981) — італійський футболіст, захисник.
 Джузеппе Моретті (, 1782–1853) — італійський ботанік та міколог.
 Нанні Моретті (, 1953) — італійський кінорежисер, продюсер і актор, лауреат багатьох національних та міжнародних кінопремій.
 Тобіас Моретті (, 1959) — австрійський актор, відомий своєю роллю у телевізійному серіалі «Комісар Рекс» з 1994 до 1998.
 Франко Моретті (; 1950) — італійський історик і теоретик літератури, професор Стенфордського університету.

Італійські прізвища